Гали́на Дми́триева:
 Дмитриева, Галина Ивановна (род. 1951) — советская деятельница, бригадир намоточников Николаевского механического завода, депутат Верховного Совета УССР 11-го созыва.
 Дмитриева, Галина Кирилловна (род. 1940) — советский и российский правовед-международник, профессор Киевского университета и МГЮА.
 Дмитриева, Галина Леонидовна (1954—2006) — советская шашистка.
 Дмитриева, Галина Николаевна (в замужестве Корзун; род. 1954) — советский и российский спортивный стрелок.
 Дмитриева, Галина Сосланбековна (1929—2014) — художник-график, живописец, книжный иллюстратор.